Pseudodineura är ett släkte av steklar som beskrevs av Friedrich Wilhelm Konow 1885. Pseudodineura ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Bladsteklar
Pseudodineura